Liposcelis är ett släkte av insekter som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1852. Liposcelis ingår i familjen boklöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Boklöss
Liposcelis